Chapel Allerton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Chapel Allerton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire